

Patronyme 

 David Shire (1937-), un compositeur et acteur américain.
 Talia Shire (1946-), actrice, productrice et réalisatrice américaine.
 Warsan Shire (1988-), une poétesse britannico-somalienne

Toponyme 

 Shire, une ville d'Éthiopie.
 Shire, un ancien awraja d'Éthiopie.
 Shire, une rivière du Malawi.

Autres 
 Shire, un district administratif au Royaume-Uni et en Australie.
 Le Shire, une race de chevaux de trait.
 Shire, entreprise pharmaceutique britannique.
 Dans la version originale du Seigneur des anneaux, la région de la Comté s'appelle le Shire.